Аланъярви — пресноводное озеро на территории Юшкозерского сельского поселения Калевальского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,9 км², площадь водосборного бассейна — 14,7 км². Располагается на высоте 89,6 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно вытянуто с северо-востока на юго-запад. Берега преимущественно заболоченные.

С северо-западной стороны озера вытекает безымянная протока, впадающая с правого берега в реку Кемь.

К северу от озера проходит автодорога местного значения  («Кепа — Юшкозеро — Боровой — Костомукша»).

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000911102000005728.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Кеми (реки, впадающей в Белое море)
Озёра Калевальского района